Velika nagrada Francuske (Formula 1 Pirelli Grand Prix de France 2018) je bila osma utrka prvenstva Formule 1 2018. Trkači vikend vožen je od 22. lipnja do 24. lipnja na stazi Paul Ricard u Francuskoj, a pobijedio je Lewis Hamilton u Mercedesu.

Sudionici utrke

Izvještaj
Pirelli je za ovu utrku odabrao soft, supersoft i ultrasoft gume. Mercedes je došao s nadograđenom pogonskom jedinicom. FIA je odlučila staviti dvije DRS zone, i to jednu na startno-ciljni pravac, a drugu na prvi dio stražnjeg pravca, prije šikane.

Treninzi
Najbolje vrijeme na prvom slobodnom treningu imao je Lewis Hamilton u Mercedesu. Britanac je bio desetinku i pol brži od momčadskog kolege Valtterija Bottasa, te tri desetinke od Red Bullovog Daniela Ricciarda. Par minuta prije kraja, trening je prekinut crvenom zastavom, odnosno udesom Marcusa Ericssona koji je izletio sa staze i završio u ogradi. Posljedica za Šveđanina nije bilo, što se nije moglo reći za njegov Sauber kojega je čak zahvatila i vatra. Nova staza od vozača je zahtijevala veliku pažnju pri privikavanju na njene karakteristike, a izleti u velike izletne zone nisu bili rijetkost. Osim toga, probleme su pravili i veliki naleti vjetra, što je na svojoj koži iskusilo nekoliko vozača.

Drugi slobodni trening je donio nešto sporija vremena nego prvi trening, ali je poredak bio donekle sličan. Iza Hamiltona su bila dva Red Bulla, a iza njih dva Ferrarija. Bottas je bio tek na 7. mjestu jer nije složio brzi krug na najmekšoj komponenti guma.

Treći slobodni trening nije donio nikakva zbivanja na stazi. Kiša je počela padati vrlo brzo nakon početka zadnjeg treninga, pa je tada samo 13 vozača postavilo vrijeme. Najbrži je bio Bottas s vremenom sekundu sporijim od onoga što je Hamilton postavio na drugom slobodnom treningu. Drugi najbrži bio je Carlos Sainz, a treći je završio Charles Leclerc.

Kvalifikacije

Utrka

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

  – Brendon Hartley je dobio 35 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.

Rezultati utrke

  – Sergej Sirotkin je dobio 5 sekundi kazne zbog prespore vožnje za vrijeme sigurnosnog automobila.

Zanimljivosti

Vozači
65. pobjeda i 74. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.
14. postolje za Maxa Verstappena.
95. postolje za Kimija Räikkönena.

Konstruktori
 79. pobjeda i 91. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Poredak nakon 8 od 21 utrke

Izvori

Vanjske poveznice
 2018 French Grand Prix StatsF1

Francuska-2018 
Francuska